

Patronyme 

 Pierre Joseph Macquer (1718-1784), médecin et chimiste français;
 Philippe Macquer (1720-1770), historien français.